Lengyelfalva, község Szlovákiában a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában
 Lengyelfalva, a Pest megyei Újlengyel ideiglenes neve 1946 és 1947 között
 Székelylengyelfalva, falu Romániában, Hargita megyében